Kura al-Asad (arab. قرى الأسد) – miejscowość w Syrii w muhafazie Damaszek. W 2004 roku liczyła 1067 mieszkańców.

Przypisy 

Miejscowości w muhafazie Damaszek